Dies ist eine vollständige Startliste der Scout-Trägerrakete. Sie umschließt alle 125 Test- und Satellitenmissionen, erfolgreiche und auch missglückte. Starts der Scout-Höhenforschungsrakete sind nicht aufgelistet.

Erklärung 
 Start-Nr.: Nennt die fortlaufende Nummer des Starts.
 Datum: Gibt den Tag und wenn möglich die Uhrzeit des Starts an.
 Typ: Bezeichnet den Raketentyp, der genutzt wurde.
 Startplatz: Gibt den Ort und die Startrampe an.
 Nutzlast: Nennt die Nutzlast.
 Art der Nutzlast: Gibt einen kurzen Überblick, worum es sich bei der Nutzlast handelt.
 Gewicht: Gibt die Masse der Nutzlasten an.
 Orbit: Gibt die Umlaufbahn an, in der die Nutzlast ausgesetzt wurde. Es muss nicht zwangsläufig der Zielorbit sein.
 Anmerkungen: Gibt weitere Informationen über den Stand der Mission.

Scout-Versionen

Scout-X-Versionen

Standard-Versionen

Startliste

Quellen 
 Liste der Scout-Raketenstarts auf Gunter’s Space Page (englisch).
 

!ScoutRaketenstarts
Scout